Métox (indice) : le métox (abréviation de métaux toxiques) est un indice quantifiant certaines pollutions toxiques des eaux douces, saumâtres, salées, superficielles ou souterraines.
 Métox (détecteur radar) : le métox, appelé ainsi du nom de son fabricant, est l'un des tout premiers détecteurs de radar haute fréquence très sensible.